Breitenholz (Ammerbuch), ein Ortsteil van de gemeente Ammerbuch in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Breitenholz (Rastatt), ein voormalige plaats, nu onderdeel van Rastatt in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Breitenholz (Thüringen), ein Ortsteil van de gemeente Leinefelde-Worbis in de Duitse deelstaat Thüringen